Бо́ровск — город в России, административный центр Боровского района Калужской области. В XIV—XV вв. — один из центров Серпуховско-Боровского княжества. В 2000 году вошёл в список исторических городов России. Имеет почётное наименование «Город воинской доблести» (2017). В 2021 году получил статус исторического поселения федерального значения. Население —  чел. ( год).

Образует одноимённое муниципальное образование город Боровск со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Город окружён лесами и расположен на холмах по обоим берегам реки Протвы примерно в 15 километрах от станции Балабаново Киевского направления Московской железной дороги и в 84 километрах к юго-западу от Москвы.

История 
Первое упоминание о городе содержится в духовной грамоте великого князя Ивана Красного, датированной 1358 годом. Однако найденная на Боровском городище (месте Боровского кремля) керамика датируется более ранним временем, XI—XIII века, что свидетельствует о существовании здесь древнерусского поселения. Археологические раскопки и обследования Боровска показывают, что на расстоянии 500—800 метров друг от друга находились поселения на левом берегу реки Протвы («Петрова гора») и на правом (на городище и в районе Косого оврага).

Около 1378 года Дмитрий Донской передаёт Боровск вместе с несколькими волостями князю Владимиру Храброму и город становится одним из центров Серпуховско-Боровского княжества, которое просуществовало до 3-й четверти XV в.

В середине XV века Пафнутий Боровский основал на окраине города крупный культурно-религиозный центр Московского государства — Пафнутьево-Боровский монастырь. В 1480 году владевший городом Иван III готовил под Боровском войска к битве с ордынцами.

В 1565 году, когда царь Иван Грозный разделил Русское государство на опричнину и земщину, город с прилегающими землями вошёл в состав последней и причислялся к ней до конца 1567 года.

В XVII веке Боровск стал ареной трагедии старообрядчества. Сюда был сослан протопоп Аввакум, в Боровский острог были помещены (и там погублены) его соратницы — боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова.

С 1776 года Боровск — уездный город Боровского уезда Калужского наместничества (с 1796 года — Калужской губернии). В 1777 году был учреждён герб Боровска.

Во время Отечественной войны 1812 года город и Пафнутьев монастырь были сожжены и разорены французами. В мае 1857 года город вновь сильно пострадал от пожара — сгорело 150 жилых домов, 200 лавок и несколько церквей.

С 1880 по 1892 годы в Боровске жил Константин Циолковский, работавший здесь преподавателем. Ранее здесь жил и учительствовал религиозный мыслитель .

С июля 1929 года Боровск — центр Боровского района Калужского округа Московской области.

С июля 1930 года Боровск — центр Боровского района Московской области (Калужский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён).

С 5 июля 1944 года Боровск — центр Боровского района Калужской области.

Оборона Боровска осенью 1941 года 
В обороне принимали участие воинские части и подразделения 5, 33 и 43 армий Западного фронта и Московского военного округа:
 113-я стрелковая дивизия (бывшая 5-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения).
 110-я стрелковая дивизия (бывшая 4-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения).
 312-я стрелковая дивизия.
 53-я стрелковая дивизия.
 17-я танковая бригада.
 2-й мотострелковый полк отдельной мотострелковой дивизии особого назначения НКВД им. Ф. Дзержинского.
 Особый кавалерийский полк.
 Артиллерийские полки 43-й армии.
 Подразделения 151-й и 152-й мотострелковых бригад.
 Зенитно-артиллерийская группа 1 корпуса ПВО Москвы.
 3-й дивизион 12-го гвардейского миномётного полка.
 Подразделения 22-й танковой бригады (группа капитана К. Г. Кожанова).
 Отдельные танковые подразделения 5-й и 43-й армий.
 40-й Боровский и 41-й Подольский истребительные батальоны НКВД.

Освобождение Боровска зимой 1942 года 
От немецкой оккупации город был освобождён войсками 33-й армии генерала М. Г. Ефремова в ходе боёв, которые продолжались с 31 декабря 1941 года по 4 января 1942 года. Боровск брали части 113-й, 93-й и 201-й стрелковых дивизий при поддержке частей 338-й стрелковой дивизии.

Герб 
В 1777 году (10 марта) был утверждён герб города Боровска, отразивший подвиг Михаила Волконского, павшего смертью храбрых со своими воинами от рук поляков в 1610 году: «Напоминая сие достойное сохраниться в памяти происшествие, герб сего города состоит в серебряном поле, изображающем невинность и чистосердие, червлёное сердце, показующее верность, в средине которого крест, изъявляющий истинное усердие к Божиему Закону, основанию всей добродетели, и сердце сие окружено зелёным лавровым венцем, показующим нерушимость и твёрдое пребывание достойной славы сему вождю и другим, погибшим за справедливую причину с ним». (ПСЗ Российской империи. Т. ХХ. 1775—1780).

Население

Средства массовой информации

Печатные СМИ 
Газета «Боровские известия» — общественно-политическое издание. Выходит в свет два раза в неделю: по средам и пятницам на 4-12 полосах (основная газета) плюс приложения. Помимо событийных материалов и хроники событий, происходящих во всех сферах жизни района, газета имеет статус официального публикатора законодательных актов муниципального образования муниципального района «Боровский район», а также ряда поселений, входящих в его состав (Боровск, Асеньевское, Совьяки, совхоз Боровский, Ворсино, Кривское). Учредители: администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» и муниципальное автономное учреждение Боровского района «Районный информационный центр». Первый номер газеты вышел в свет 20 сентября 1921 года. Газета имеет электронный архив своих номеров с 2011 года..

Газета «Боровск — сердце моё» — общественная газета городской культурной жизни, истории и туризма. Публикуются статьи о культуре и истории Боровска и других малых исторических городов Калужского края и Подмосковья. В постоянной рубрике «Память» рассказывается о известных боровчанах — учёных, купцах, воинах и исторических личностях. На страницах газеты публикуется информация о новых изданиях, посвящённых Боровску. Публикуются материалы, связанные с развитием туризма в Боровске. Газета распространяется бесплатно в Боровске, Обнинске, Калуге, Балабанове, Москве. Учредители: Фонд развития малых исторических городов и Культурно-исторический центр «Боровский край». Издаётся с августа 2017 года. Газета имеет полный электронный архив своих номеров.

Электронные СМИ 
Передача телевизионных и радиовещательных сигналов на территории города обеспечивается Филиалом Калужского областного радиотелевизионного передающего центра Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Вещание ведётся с самой высокой в Калужской области мачты высотой 198 метров, расположенной в Обнинске. На всей территории города обеспечивается приём пакета из 20 телеканалов и 3 радиоканалов в цифровом формате: первый мультиплекс на 52 телевизионном канале (722 МГц), второй мультиплекс на 43 телевизионном канале (650 МГц).

Телевизионные выпуски новостей города проводятся в телепрограмме «Боровский район: вчера, сегодня, завтра». Трансляция программы осуществляется еженедельно официальным партнёром ОАО «ТВ-Центр» обнинской телерадиокомпанией «Крылья».

Промышленность 
 Завод металлоконструкций и промышленного оборудования «ЮВС»
 Опытный завод «Вега», филиал Центра судоремонта «Звёздочка»
 АО «Витасоль», производство кормовых и лечебно-профилактических добавок для животных, птиц и рыб
 ООО «Басс», производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
 ООО «Лигум», промышленное резиновое покрытие валов и гильз
 ООО «ФАРМ-СИНТЕЗ», производство лекарственных препаратов
 Текстильные и трикотажные предприятия
 Предприятия пищевой промышленности
 Производство автофургонов и другого коммерческого транспорта

В черте города Боровска (пос. Институт) расположен Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и питания животных, известный своими разработками в сфере кормления сельскохозяйственных животных, биотехнологии микроорганизмов, клеточной и генной инженерии.

Климат 
Климат в Боровске умеренно континентальный, с умеренно холодной зимой (в январе около −9 °С) и тёплым летом (в июле около +18 °С).

Достопримечательности 
 Туристический информационный центр «Боровский край»: Коммунистическая ул., 6.
 Пафнутьево-Боровский монастырь, ансамбль архитектурных памятников допетровского времени (XVI—XVII вв.): ул. Дмитрова, 1.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Высоком: Рабочая ул., 41.
 Старообрядческий собор Покрова Пресвятой Богородицы: Коммунистическая ул., 63.
 Старообрядческая Введенская церковь: ул. Циолковского, 10.
 Музейно-краеведческий комплекс «Стольный город Боровск» (Боровский историко-краеведческий музей): пл. Ленина, 7.
 Музей-квартира К. Э. Циолковского: ул. Циолковского, 49.
 Музей компьютеров: ул. Коммунистическая, д.2.
 Муниципальное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр»: ул. Ленина, 27.
 Музей истории Боровска и старообрядчества: Советская ул., 6а (Боровское городище).
 Музей истории Боровского купечества и предпринимательства (Дом Полежаевых): ул. Ленина, 18.
 Музей Пожарной охраны города Боровска: Калужская ул., 95а.
 Культурный центр им. Д. А. Жукова: пл. Ленина, 42.
 Картинная галерея им. Л. Г. Киселёвой: ул. Мира, 11.
 Музей-галерея «На Молчановке» (мастерская и выставочный зал иконописца и реставратора Владимира Кобзаря): Коммунистическая ул., 6.
 Памятник Циолковскому: Советская ул., Боровское городище.
 Церковь Бориса и Глеба (храм построен в 1704 г., колокольня — в 1819 г.): Коммунистическая ул., 102.
 Часовня-памятник на месте заключения и гибели боярыни Морозовой и княгини Урусовой: Боровское городище.
 Памятник уроженцу Боровского уезда адмиралу Сенявину: пл. Ленина.
 Городская усадьба купца Ф. И. Шокина: ул. Ленина, 15.
 Настенная живопись Боровска.
 Звездолёт Овчинникова.
 Памятный камень жертвам политических репрессий.

В 2018 году городские власти объявили о намерении снести 17 особняков XIX века в зоне исторической застройки и заменить их современными муляжами. ВООПИиК расценило данную акцию как вандализм и обратилось с жалобой в прокуратуру. Владимир Мединский тогда же заявил, что министерство культуры в ситуацию вмешиваться не будет, так как статус исторического поселения Боровск получит не ранее следующего года.

В нумизматике 
4 октября 2005 года Банком России выпущена памятная биметаллическая монета номиналом 10 рублей «Древние города России. Боровск».

Примечания

Литература 
  (обл.)

Ссылки 

 Официальный сайт муниципального образования «Боровский район» 
 Официальный сайт г. Боровска
 Городской портал культурной жизни, истории и туризма
 
 Книга Памяти погибших жителей Боровска во время Великой Отечественной войны

Населённые пункты Боровского района (Калужская область)
Районные центры Калужской области
Города Древней Руси

Города из Списка русских городов дальних и ближних
Муниципальные образования Боровского района Калужской области
Городские поселения Калужской области
Исторические поселения России